

Persone 
 Francesca Cenci – psicologa, psicoterapeuta, scrittrice e opinionista televisiva italiana
 Francesca Cenci  – giornalista e conduttrice televisiva italiana